Сан Рамон има више значења:

 Сан Рамон (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рамон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон, Колонија Осирис (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рамон, Марија де ла Луз (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рамон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рамон (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамон (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамон (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамон, Ехидо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамон, Гранха Порсикола (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамон (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон, Сексион Километро 136 (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон, Ранчо Алегре (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рамон (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рамон (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рамон, Коралес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рамон (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рамон (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рамон (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рамон, Ел Сируелито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рамон (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон, Балнеарио Сан Рамон (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Сан Фелипе, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рамон (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рамон (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон, Ел Ринкон (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рамон (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Рамон (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рамон, Лабораторио ЛАПИСА (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рамон, Ел Топетон (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рамон (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рамон (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рамон (Санта Марија Заниза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рамон (Атојатемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рамон (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Рамон (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Рамон (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Рамон (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рамон, Кампестре (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рамон (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рамон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рамон (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рамон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рамон (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рамон (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рамон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рамон, Езаки Кивис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рамон (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рамон (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Рамон (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Рамон (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон, Марио Салинас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон, Сан Рамон де лос Кабрера (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рамон (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рамон (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рамон (Сан Фелипе, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рамон (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рамон (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рамон (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рамон (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рамон (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рамон (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рамон (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рамон (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику